Coxeter steht für:
 Harold Scott MacDonald Coxeter (1907–2003), britisch-kanadischer Mathematiker
  (18560) Coxeter, Asteroid des Hauptgürtels